Maloy ist der Name von
 Mike Maloy (1949–2009), österreichisch-US-amerikanischer Basketballspieler

Måløy heißt der Ort
 Måløy, Verwaltungssitz der norwegischen Gemeinde Vågsøy

in den Vereinigten Staaten:
 Maloy (Colorado), im Weld County
 Maloy (Iowa), im Ringgold County

Siehe auch:
 Malloy